Колуна () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Вали-ду-Риу-Доси. Входит в экономико-статистический микрорегион Гуаньяйнс. Население составляет 8650 человек на 2006 год. Занимает площадь 347,610 км². Плотность населения — 24,9 чел./км².

История 
Город основан 12 декабря 1953 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 21.998.853,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.449,76 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,656 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс